Uiffaq bezeichnet:
 Uiffaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uiffaq (Berg, Qeqertarsuaq) (Blåfjeld), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Uiffaq (Inselgruppe) (auch Uiffaap Qeqertai), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland